Handler est un patronyme porté notamment par :

 Chelsea Handler (1975-), actrice, comique, auteure américaine ;
 Daniel Handler (1970-), écrivain, scénariste et accordéoniste américain ;
 David Handler (1952-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Elliot Handler (1916-2011), cofondateur de Mattel ;
 Evan Handler (1961-), acteur américain.

Homonymie de patronyme